

Sigle 
ELL est un sigle qui peut désigner :
 , une encyclopédie de tout ce qui concerne la langue et la linguistique.

Code 
ELL ou ell est un code qui peut désigner :
 ELLEstonian Air, la compagnie aérienne nationale d’Estonie, selon le code OACI ;
 ell, le grec moderne, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Nom 

 Ell, un village et une commune du canton de Redange au Luxembourg ;
 Ell, un village de la commune de Leudal dans le Limbourg néerlandais aux Pays-Bas.

Code